Kobiety w czwartej konkurencji freestyleowej na tych mistrzostwach, walczyły o mistrzostwo świata 9 marca w Voss na trasie  Slopestyle-bakken. Tytułu mistrzowskiego sprzed dwóch lat nie obroniła Australijka Anna Segal, która nie brała udziału w tych mistrzostwach. Nową mistrzynią świata została reprezentantka Kanady pochodzenia polskiego Kaya Turski, srebrny medal przypadł jej rodaczce Darze Howell. Natomiast brązowy medal mistrzostw świata wywalczyła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Grete Eliassen.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 

 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki Finału

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013